

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanr“ beginnt.

Vanr 



Vanre 
 Vanreusel, Kim (* 1998), belgische Skirennläuferin

Vanro 
 Vanroy, Funda (* 1977), deutsche Moderatorin und Schauspielerin